Humanoïde, mensachtig wezen
 Humanoïde robot, machine die uiterlijk lijkt op een mens
 Humanoid Woman, Russische film uit 1981
 Humanoid City Live, livealbum van Tokio Hotel
 Humanoid (Tokio Hotel), album van Tokio Hotel
 Humanoid (Dungeons & Dragons), categorie van wezens in Dungeons & Dragons
 Brian Dougans, artiestennaam Humanoid, Schots artiest van housemuziek
 Stakker Humanoid, album van deze artiest